Jean-Georges Vibert – pittore e drammaturgo francese
 Luke Vibert – musicista e produttore discografico britannico
 Ronan Vibert – attore britannico